Mohamed Fellag,  acteur, humoriste et écrivain algérien ;
 Un fellag, combattant tunisien ou algérien contre la domination française en Afrique du Nord.

Proche homonymie
 Un falaj, est un système d’irrigation utilisé dans le Sultanat d'Oman et classé au Patrimoine mondial de l'UNESCO.